„Форд Екоспорт“ () е модел субкомпактни SUV-автомобили на американската компания „Форд“, произвеждани от 2003 година.

Базиран на малкия автомобил „Форд Фиеста“, „Екоспорт“ е разработен и първоначално се произвежда в Бразилия. Второто поколение започва да се продава и в Европа, като освен в няколко завода в развиващите се страни от 2017 година се произвежда и в Румъния.

Бележки 

Екоспорт
Автомобили с повишена проходимост